Лепіку (Lepiku) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лепіку  — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Лепіку  — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Лепіку  — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Лепіку  — село у волості Вінні повіту Ляене-Вірумаа.